Sambucetti ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Sambucetti (1838–1911), italienischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof und Diplomat des Heiligen Stuhls
 Luis Sambucetti (1860–1926), uruguayischer Violinist, Dirigent und Komponist
 Mariano Sambucetti (* 1979), argentinischer Rugby-Union-Spieler